Capitol bezeichnet

in den USA ein Regierungsgebäude und/oder den Tagungsort der Legislative
 das United States Capitol, siehe Kapitol (Washington)
 Capitols in den Bundesstaaten, siehe Liste der Capitols in den Vereinigten Staaten

Gebäude in Deutschland
 Capitol am Zoo, Kino in Berlin
 Capitol (Eisenach), ein Kino in Eisenach
 Capitol (Halle (Saale))
 Capitol (Hannover), Veranstaltungszentrum in Hannover
 Capitol (Heidelberg), ein ehemaliges Kino in Heidelberg
 Capitol (Jena), ein ehemaliges Kino in Jena
 Capitol (Köln)
 Capitol (Leipzig), ein ehemaliges Kino in Leipzig 
 Capitol (Lübeck), ein Lübecker Kino
 Capitol (Mannheim), Kulturzentrum in Mannheim
 Capitol (Offenbach am Main), Veranstaltungszentrum in Offenbach am Main
 Capitol Schwerin, ein Kino in Schwerin
 Capitol Schwetzingen, ein ehemaliges Kino in Schwetzingen
 Capitol Siegmar, heute Clubkino Siegmar, ein Kino in Chemnitz

Sonstiges
 Capitol (Spiel), Brettspiel
 Capitol Records, Plattenfirma
 Capitol Theater (Düsseldorf)
 Capitol Theater (Offenbach)
 Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Washington Motor Vehicle Company

im NRHP gelistete Objekte:
 Capitol Area Historic District, in Raleigh, North Carolina, ID-Nr. 78001978
 Capitol Avenue Historic District, in Jefferson City, Missouri, ID-Nr. 05001473
 Capitol Boulevard Memorial Bridge, in Boise, Idaho, ID-Nr. 90001717
 Capitol City Charcoal Kilns, in Lake City, Connecticut, ID-Nr. 99001236
 Capitol Complex Historic District, in Augusta, Maine, ID-Nr. 01001417
 Capitol Diner, in Lynn, Massachusetts, ID-Nr. 99001121
 Capitol Extension District, in Sacramento, Kalifornien, ID-Nr. 84000944
 Capitol Green, in Jackson, Mississippi, ID-Nr. 69000083
 Capitol Hill School, in Marshall, Michigan, ID-Nr. 72000598
 Capitol Life Insurance Building, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 97000556
 Capitol North Historic District, in Cheyenne, Wyoming, ID-Nr. 80004048
 Capitol Park, in Augusta, Maine, ID-Nr. 89000252
 Capitol Theater Building (Arlington), in Arlington, Massachusetts, ID-Nr. 85001025
 Capitol Theatre Building (Flint), in Flint, Michigan, ID-Nr. 85000165
 Capitol View Neighborhood Historic District, in Little Rock, Arkansas, ID-Nr. 00000813
 Capitol-Lincoln Terrace Historic District, in Oklahoma City, Oklahoma, ID-Nr. 76001569
 The Capitol, in Fayetteville, North Carolina, ID-Nr. 05000376

Siehe auch:
 Kapitol
 Capitole